

Гложене () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Козлодуй.
 Гложене () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Тетевен.